Onar – polski raper
 Onar De Vis,1885 – synonim rodzaju ryb Pseudochromis